Santacruzgnathus is een geslacht van uitgestorven diersoorten behorend tot de familie Probainognathidae van de Cynodontia. Dit dier leefde in het Laat-Trias in Zuid-Amerika.

Fossiele vondsten 
Santacruzgnathus is bekend van één fossiel dat is gevonden in de Santacruzodon Assemblage Zone in Santa María-formatie in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul. Het holotype bestaat uit een gedeeltelijke onderkaak. De soortnaam verwijst naar de Braziliaanse paleontoloog Fernando Abdala.

Kenmerken 
Santacruzgnathus was een kleine cynodont.

Cynodontia